Il doppio del torneo di tennis Morocco Tennis Tour, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Łukasz Kubot e Oliver Marach che hanno battuto in finale Michal Mertiňák e Robin Vik 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (Campioni)
 Michal Mertiňák /  Robin Vik (finale)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
 Jamie Delgado /  Konstantinos Economidis (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour - Casablanca 2007